L'assassino invisibile (No Coffin for the Corpse) – romanzo di Clayton Rawson del 1942, I Classici del Giallo Mondadori n. 762
L'assassino invisibile (Sealed Room Murder) – romanzo di Rupert Penny, I Bassotti n. 81
L'assassino invisibile (L'assassin vient les mains vides) – romanzo di Pierre Boileau